Villa del Parque peut désigner :

 Villa del Parque, quartier de la ville argentine de Buenos Aires ;
 Villa del Parque, localité argentine et quartier de la municipalité de Chichinales, située dans le département de General Roca, province de Río Negro.